Särkisaaret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Särkisaaret (ö i Mellersta Österbotten), Kaustby, 
 Särkisaaret (ö i Södra Karelen), Villmanstrand, 
 Särkisaaret (ö i Norra Karelen), Joensuu, 
 Särkisaaret (ö i Södra Savolax), Nyslott, 

Robotskapade Finlandförgreningar